Ravazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriella Ravazzi (geb. 1942), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Piercarlo Ravazzi (geb. 1947), italienischer Ökonom und Schriftsteller